Шахендорф (нем. Schachendorf) — топоним:
 Шахендорф — община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд (округ Оберварт).
 Шахендорф — село в Австрии, в федеральной земле Бургенланд (округ Оберварт).